Caetano de Campos — médico e educador brasileiro
Casa Caetano de Campos — prédio onde funciona a Secretaria de Educação do município de São Paulo
Escola Normal Caetano de Campos

Desambiguações de antropônimos